Red Windsor peut se référer à :

 Red Windsor, un fromage anglais ;
 Red Windsor, un cultivar de pommier domestique aussi connu sous le nom Alkmène Rot.